

Александровська сільська рада — сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область
 Александровська сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Александровська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Александровська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан
 Александровська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Александровська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)

Див. також 
 Олександрівська сільська рада